Юмакулов — русская фамилия; имеет женскую форму Юмакулова.

Известные носители 
 Юмакулов, Борис Абдуллаевич (род. 1949) — советский футболист, полузащитник.
 Юмакулов, Рауф Абдуллаевич (1945—2005) — советский футболист, защитник и тренер, мастер спорта СССР.